Christina Aguilera — дебютний студійний альбом американської співачки Крістіни Агілери. Випущений 24 серпня 1999 року.

Списки композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки

Альбоми Крістіни Агілери
Дебютні альбоми 1999